Can Cot (Cardedeu), casa de Cardedeu (Vallès Oriental)
 Can Cot (les Franqueses del Vallès), masia de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
 Can Cot (Parets del Vallès), masia de Parets del Vallès (Vallès Oriental)